B39 ou B-39 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 B-39, un sous-marin d'attaque conventionnel soviétique.

Médecine 
 Histoplasmose, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Route
  Bundesstraße 39, une route fédérale allemande reliant Frankenstein à Mainhardt.

Signalisation
 Panneau de fin d'interdiction dont la nature est indiquée sur le panneau en France.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres